Der Renault Koleos ist nach dem Scénic RX4 das zweite Sport Utility Vehicle des französischen Automobilherstellers Renault.

Koleos (2007–2015)

Geschichte 

Die Markteinführung in Südostasien erfolgte im Herbst 2007, in Europa jedoch erst im Spätsommer 2008. Das Konzeptfahrzeug Koleos Concept wurde erstmals 2006 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Es wurde von der Renault-Designabteilung in Zusammenarbeit mit dem Designzentrum von Renault Samsung Motors in Korea entwickelt. In Ostasien wird das Fahrzeug als Samsung QM5 vertrieben. Er teilt sich die Plattform mit dem Nissan X-Trail.

Gebaut wird der Koleos im Samsung Hauptwerk (Busan, Südkorea).

Für den Koleos gibt es zwei 2-Liter-Turbodieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzung und 110 bzw. 127 kW (150 bzw. 173 PS) sowie einen 2,5-Liter-Ottomotor mit 126 kW (171 PS). Alle Dieselfahrzeuge werden mit Rußpartikelfiltern ausgestattet. Hinzu kommt ein Sechsgang-Getriebe, eine Bergabfahrhilfe (HDC) und eine Anfahrhilfe (HSA), die auch Fahrten außerhalb von befestigten Straßen ermöglicht. Um im Gelände besser fahren zu können, besitzt er einen Allradantrieb und 20 Zentimeter Bodenfreiheit (Benziner) sowie 18 Zentimeter (Diesel) auf 17" Felgen. Der Böschungswinkel beträgt dabei 27° vorne und 31° hinten, der Rampenwinkel 21°. Die Wattiefe beträgt 450 mm und die diagonale Achsverschränkung 14,6 Zentimeter. Nur in Verbindung mit dem manuellen Schaltgetriebe darf der Koleos 2 Tonnen ziehen.

Beim Concept-Car sind die Scheinwerfer und die Heckleuchten komplett mit Leuchtdioden bestückt, in den Außenspiegeln befindet sich jeweils ein zusätzlicher Scheinwerfer und ein Blinker. Die Serienversion hat 17-Zoll-Felgen und normale Frontscheinwerfer, sowie Seitenblinker in den Kotflügeln. Außerdem besitzt der Koleos in der besten Ausstattung ein großes Glasdach, welches den Innenraum erhellt. Der Koleos ist sowohl mit Vorderrad- als auch mit Allradantrieb erhältlich.

Modellpflegen

2011 
Auf der IAA 2011 wurde eine überarbeitete Version des Koleos gezeigt, die Mitte Oktober 2011 auf dem deutschen Markt eingeführt worden ist. Insbesondere die Front wurde umgestaltet. So verfügt das überarbeitete Modell über neue Scheinwerfer und einen verchromten Kühlergrill. Ferner wurden weitere kleine Änderungen im Innenraum vorgenommen.

2013 
Im Sommer 2013 wurde der Koleos erneut leicht überarbeitet. Besonderes Kennzeichen dieser Modellpflege ist der geänderte Kühlergrill.

Mitte 2015 wurde die Produktion beendet. Seinen Platz nahm der nur wenige Zentimeter kürzere Kadjar ein, ohne dessen Nachfolger zu sein.

Motoren 
Der Benzinmotor stammt vom Partner Nissan, die Diesel sind eine Gemeinschaftsproduktion mit Nissan und finden sich auch in anderen Renault-Modellen wie dem Laguna oder dem Espace.

Zulassungszahlen 
Vom Koleos der ersten Generation sind in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 2008 und 2015 insgesamt 11.680 Fahrzeuge neu zugelassen worden.

Koleos (seit 2016) 

Auf der Beijing Motor Show 2016 stellte Renault die zweite Generation des Koleos vor. Der Fünfsitzer basiert wieder auf dem Nissan X-Trail und wird wieder in Busan gebaut. Zuerst auf den Markt kam der neue Koleos im Herbst 2016 in Australien, China, der Türkei, den Golfstaaten und Lateinamerika. In Deutschland steht das Fahrzeug seit dem 24. Juni 2017 zu Preisen ab 30.900 Euro bei den Händlern. Seit September 2019 wird eine überarbeitete Version des SUV angeboten.

In Ostasien wird das Fahrzeug auch als Samsung QM6 verkauft.

Technische Daten 
Als Motorisierungen stehen für den Koleos Otto- und Dieselmotoren zur Verfügung.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2017 und 2022 sind von der zweiten Koleos-Generation in Deutschland insgesamt 13.508 Fahrzeuge neu zugelassen worden.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Koleos
Sport Utility Vehicle
Kombi